Frederic V de Dinamarca (Copenhaguen, 1723 – 1766), rei de Dinamarca i Noruega (1746-1766)
 Frederic V del Palatinat (Amberg, Alt Palatinat, 1596 - Magúncia, 1632), elector palatí (1610 -1632)
 Frederic V de Suàbia (1164 - 1170), duc de Suàbia (1167 -70)
 Adolf Frederic V de Mecklenburg-Strelitz (Neustrelitz, Mecklemburg – Pomerània Occidental, 1848 - Berlín 1914), gran duc de Mecklenburg-Strelitz (1904 -1914)